Тайваньская армия:
 Тайваньская армия — разговорное обозначение вооружённых сил Китайской Республики
 Тайваньская армия — подразделения японских войск на острове Тайвань  в 1919—1944 годах.